Schaub steht für:
 Schaub (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schaub, deutscher Name der Gemeinde Pšov in Tschechien
 Schaub, süddeutsch oder österreichisch für Garbe (Landwirtschaft)
 G. Schaub Apparatebau, deutscher Hersteller von Elektrogeräten
 Schaub-Lorenz, ehemaliger Markenname für Unterhaltungselektronik der Standard Elektrik Lorenz
 Schaubmühle, Getreidemühle in Volkach, Bayern

Siehe auch:
 Schaube (Begriffsklärung)
 Schäuble
 Schäublin
 Schaup
 Schaupp